Biografies: Pál Titkos (Kelenvölgy, 1908 - Budapest, 1988), futbolista hongarès dels anys 30.
 Objectes:
 Pal (estri), estri en forma de canya o bastó.
 Pal (nàutica), element vertical on es ferma la vela.
 Pal (joc).
 Toponímia:
 Pal (Andorra), un dels set quarts de la parròquia de la Massana (Andorra).
 Muntanya del Pal o puig de l'Àliga, turó del terme de Castellvell del Camp (Baix Camp).
 Principat de Pal, antic estat a l'agència de Kathiawar (Índia).
 Pal (jagir), jagir de Gujarat (Índia).
 Heràldica: Pal (heràldica), una de les peces honorables de l'escut d'armes.
 Música: Pal (música flamenca), canya o estil de flamenc.
 Tecnologia:
 PAL (Phase Alternating Line), sistema de transmissió de senyals analògics de televisió.
 Matriu lògica programable (de l'anglès Programmable Array Logic), tipus de dispositiu lògic programable creat per Monolithic Memories 
 ObjectPAL, llenguatge de programació per a les bases de dades Borland Paradox
 Organitzacions: PAL, codi ICAO per a Philippine Airlines, aerolínia nacional de les Filipines